Vilander est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Jukka Vilander (né en 1962), joueur finlandais de hockey sur glace
Toni Vilander (né en 1980), pilote automobile finlandais

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois